Con Idarne è possibile riferirsi a:
Idarne, uno dei cospiratori che appoggiò l'ascesa al trono di Persia di Dario I contro il mago Gaumata;
Idarne, figlio del precedente, comandante degli Immortali alle Termopili nel 480 a.C. e nonno di Tissaferne;
 Idarne, suocero di Artaserse II;
 Idarne, figlio del satrapo Mazeo (IV secolo a.C.).